Колбин (?, в  — , ) — слушатель Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова. Похоронен на Красной площади в Москве.

Биография 
По одной из версий, родился в Вятской губернии. Был одним из лучших ораторов среди слушателей Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова.

На 26 сентября МК РКП(б) объявил митинг по районам на тему «Деникинский шпионаж и защита Советской России». Для обсуждения тезисов речей и ознакомления с материалами Колбин был приглашён 25 сентября в горком партии.

Погиб при взрыве 25 сентября 1919 года в Леонтьевском переулке в здании Московского комитета РКП(б).

Похоронен у Кремлёвской стены.

Литература 
 

Большевики
Похороненные в некрополе у Кремлёвской стены
Жертвы терактов в России
Жертвы взрыва в Леонтьевском переулке